Заи́ка - славянская фамилия.

Персоналии

Однофамильцы 
 Заика, Александр Михайлович (1917—1967) — полный кавалер ордена Славы.
 Заика, Анна Анатольевна (род. 1951) — депутат ВС Казахстана.
 Заика, Виктор Евгеньевич (1936—2014) — советский и украинский гидробилог.
 Заика, Владимир Денисович (1833—1893) — тайный советник, директор департамента общих дел МВД; юрист по образованию.
 Заика, Григорий Андреевич (1909—1960) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Заика, Екатерина Агафиевна (1910—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Заика, Иван Михайлович (Иаков; 1900—1983) — епископ РПЦ, епископ Черниговский и Нежинский.
 Заика, Ирина Александровна (1969) — советская и российская футболистка.
 Заика, Кирилл Анатольевич (род. 1992) — российский футболист.
 Заика, Юрий Васильевич (род. 1960) — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.

Прочие 
 Людовик II Заика (846—879) — король Аквитании, король Западно-Франкского королевства (Франции), король Лотарингии и король Прованса из династии Каролингов.
 Ноткер Заика (ок. 840—912) — монах-бенедиктинец Санкт-Галленского монастыря, поэт, композитор, богослов и историк, причислен к лику блаженных.
 Суибне Заика (ум. 628) — король Айлеха и верховный король Ирландии из рода Кенел Эогайн.

См. также 
 Заикание
 Заикин
 Заики